Volodymyr (voornaam), Oekraïense voornaam, verwant aan Vladimir
 Volodymyr (stad), een stad in Oekraïne